

Patronyme 

 Albert Libeer (1908-1980), jockey français ;
 Julien Libeer (1987-), pianiste belge ;
 Mina Libeer (1997-), judokate belge ;
 René Libeer (1934-2006), boxeur français.